Brug kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bruc-sur-Aff, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,

Sydafrika 

 Brugspruit, vattendrag, Mpumalanga, 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar